Акајука има више значења:
 Акајука (Моланго де Ескамиља), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Акајука (Запотлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику